Gianluca Comotto (Ivrea, 16 de outubro de 1978) é um futebolista italiano.

Ele foi revelado para o futebol nos setores juvenis do Torino. Depois disso militou no Vicenza, equipe na qual estreou na Serie A na derrota de 2-0 de seu time para o Milan, em 1º de outubro de 2000. Também passou pela Fiorentina e na Reggina, para depois retornar ao Torino, onde jogou até 2008, com uma breve passagem pelo Ascoli, defendeu de 2008 a 2010 a Fiorentina e atualmente defende o Cesena.

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas do Lanerossi Vicenza Virtus
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas da Reggina 1914
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma
Futebolistas do Ascoli Calcio 1898 FC
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena